Владимир Николаевич Азаров:
 Азаров, Владимир Николаевич (род. 1952) — деятель российского образования и науки, профессор.
 Азаров, Владимир Николаевич (1925—2012) — советский компартийный деятель, химик.